Абакшино — название населённых пунктов в России:

 Абакшино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Абакшино — село в Сухобузимском районе Красноярского края.
 Абакшино — деревня в Псковском районе Псковской области.